El término black jack puede referirse a:

 Blackjack, juego de cartas, también llamado veintiuna o veintiuno.
 Black Jack, manga creado por Osamu Tezuka en 1973.
 BlackJack, capítulo de la serie animada Bob Esponja.
 Black Jack, localidad de Misuri, Estados Unidos.
 Black Jack, película de 1927.
 Black Jack Ketchum, forajido y bandolero estadounidense.
 Black Jack, álbum del grupo de heavy metal español Amadeüs.
 21 black jack, película estadounidense de 2008.